Maciej Mischok (ur. 27 października 1971 r. w Katowicach) – śląski historyk, przedsiębiorca, kolekcjoner i społecznik. Absolwent historii (specjalizacja – archiwistyka) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Propagator dziejów śląskich rodów przemysłowych. Pierwsze publikacje zamieszczał na łamach Dziennika Zachodniego w latach 90. XX w. Inicjator remontu (w latach 2017-2022, wraz z ks. Jarosławem Szelągiem) Mauzoleum Schaffgotschów w Kopicach oraz cyklu spotkań i festynów (Spotkania przed Mauzoleum, Kopickie Spotkania Pałacowe, Powrót Króla Cynku), a także akcji społecznych (m.in. sprzątanie parku pałacowego w Kopicach). Organizator (w 2019 r.) uroczystości (m.in. w Bytomiu i Rudzie Śląskiej) z udziałem rodziny Schaffgotsch z okazji 160. rocznicy ślubu Joanny Gryczik von Schomberg-Godulla z Hansem Ulrichem Schaffgotschem. Inicjator (w 2020 r.) realizacji filmu dokumentalnego „Joanna Gryzik. Śląski Kopciuszek” w reżyserii Anny Popek (realizacja TVP Katowice). Współfundator (w 2022 r.) tablicy pamiątkowej poświęconej Joannie Schaffgotsch w kościele pw. św. Jadwigi w Zabrzu-Porembie.

Publikacje 
 „Kopice. Historia utraconego piękna” (redaktor, współautor z prof. Irmą Koziną i prof. Januszem L. Dobeszem) – monografia nagrodzona przez Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2020 roku w kategorii publikacje książkowe
 „Schaffgotschowie. Arystokratyczny ród na Śląsku” (wydawca) autor: Stanisław Firszt
 Kalendarze kolekcjonerskie (2018-2022) (wydawca, współautor)
 „Tak przed wiekiem żyła arystokracja w Kopicach. Jak wyglądał jej dzień?” Opolska, Nr 1 (1) 10.2022
 „Trzydzieści lat szlosowania po opolskich rezydencjach” Opolska, Nr 10 (22) 03.2023

Nagrody i wyróżnienia 
 „Ambasador Orzegowa” (2019 r.)
 „Kreator Kultury Województwa Opolskiego” (2019 r.)
 Nagroda w konkursie Narodowego Centrum Kultury - „Odkryj swój skarb” (2019 r.) 
 „Osobowość Roku” Nowej Trybuny Opolskiej (2019 r.)
 „Zasłużony dla Województwa Opolskiego” (2021 r.)
 „Kreator Kultury Województwa Opolskiego” (2021 r.)

Wystawy 
 „Historia pałacu w Kopicach” (Katowice, Grodków, 2016 r.)
 „Z dziejów rodu Schaffgotschów” (Opole, 2019 r.)
 „Industrialne Dziedzictwo Schaffgotschów EC Szombierki – fotografie Mariusza Przygody (Opole, 2019 r.)
 „Schaffgotschowie. Potomkowie Piastów, spadkobiercy śląskiego Kopciuszka” (Nakło Śląskie, 2021 r.)

Tytuły 
 Społeczny Opiekun Zabytków w Kopicach

Przypisy 

Urodzeni w 1971
Ludzie urodzeni w Katowicach
Ludzie związani z Kopicami